Heinrich Krauss oder Heinrich Krauß ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Krauß (Politiker), deutscher Politiker, MdL Württemberg 
 Heinrich von Krauss (1847–1919), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Heinrich Krauß (Bildhauer) (1859–1897), deutscher Bildhauer 
 Heinrich Krauss (Theologe) (1922–2014), deutscher Ordensgeistlicher, Theologe, Philosoph und Filmproduzent 
 Heinrich Friedrich Krauß (1775–nach 1844), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Heinrich Kraus
 Heinrich Krauße (1871–1934), deutscher Richter